1371 Resi – asteroide della fascia principale
 Resi (Georgia) – località della Georgia
 Resi – nome femminile in lingua tedesca, solitamente abbreviazione di Therese

Pagine correlate 

 Reso
 Ressi